El término momento dipolar puede referirse, en esta enciclopedia:

 al momento de un dipolo eléctrico discreto;
 al momento dipolar de una distribución de carga;
 al momento dipolar magnético de una distribución de corrientes;
 al momento dipolar químico de un enlace molecular.